Sants i beats:
 Sant Gregori (desambiguació)
 Gregori d'Aragó, dominic del 
 Papes de Roma:
 Gregori el Gran
 Papa Gregori II (Roma, ? - 731), Papa entre el 715 i el 731
 Papa Gregori III (? - Roma, 741), Papa de l'Església Catòlica entre 731 i 741
 Gregori IV (Roma, ~795 – 844), Papa de l'Església Catòlica del 827 al 844
 Gregori V (Ducat de Saxònia, 972 – Roma, 999), Papa de l'Església Catòlica del 996 al 999
 Gregori VI (antipapa)
 Papa Gregori VI (Roma, ? – Colònia, 1047), Papa de l'Església Catòlica del 1045 al 1046
 Gregori VII (Sovana, Toscana, ~1020 - Salern, 1085), canonitzat a sant 
 Gregori VIII (Benevent, 1100 - Pisa, 1187), Papa de l'Església Catòlica el 1187
 Gregori VIII (antipapa), antipapa al que l'emperador Enric V feu proclamar papa en lloc de Gelasi II
 Gregori IX (Anagni, 1143- Roma, 1241), Papa de l'Església catòlica del 1227 al 1241
 Gregori X 
 Gregori XI (Rosiers-d'Égletons, 1336 - Roma, 1378), Papa de l'Església Catòlica del 1370 al 1378 
 Gregori XII (Venècia, 1326 - Recanati, 1417), Papa de l'Església Catòlica del 1406 al 1415 
 Gregori XIII (1502-1585), Papa entre 1572 i 1585
 Gregori XIV, (1535 - 1591), Papa escollit el 1590
 Gregori XV (Bolonya, 1554 - Roma, 1623), Papa de l'Església Catòlica entre el 1621 i el 1623
 Gregori XVI
 Reis i sobirans 
 Gregori d'Escòcia (segle IX), rei d'Escòcia conjuntament amb el seu germà Eochaid
 Gregori (usurpador), usurpador del tron imperial romà d'Orient 
 Gregori (patrici), patrici governador de la província romana d'Orient d'Àfrica i després governant independent 
 Patriarques i bisbes: 
 Gregori de Capadòcia, també conegut com a Gregori d'Alexandria, patriarca d'Alexandria
 Gregori d'Antioquia, patriarca d'Antioquia
 Gregori de Constantinoble
 Gregori l'Il·luminador, o Gregori I d'Armènia
 Grigor II Vkayasser, Patriarca d'Armènia 1065-1069, 1072-1076 (pretendent 1076-1090) i 1090-1105 
 Grigor III Pahlavouni, Patriarca d'Armènia 1113-1166 
 Gregori IV Tekha, Patriarca d'Armènia 1173-1193 
 Grigor V Karavege, Patriarca d'Armènia 1193-1194 
 Grigor VI Apirat, Patriarca d'Armènia 1194-1203 
 Grigor VII de Anazarbe, Patriarca d'Armènia 1293-1307 
 Grigor VIII Khantzoghat, Patriarca d'Armènia 1411-1416 
 Grigor IX Moussabeguian, Patriarca d'Armènia 1439-1441 
 Gregori VI de Constantinoble (1798 -1881), Patriarca de Constantinoble (1835 -40 i 1867-71)
 Altres personatges:
 Gregori d'Illiberis, escriptor eclesiàstic del 
 Gregori de Limosano, monjo de Monte Casino del segle XII
 Gregori (prefecte d'Itàlia), prefecte d'Itàlia, 
 Gregori (prefecte de l'annona), prefecte de l'annona 
 Gregori (prefecte de la Gàl·lia), prefecte de la Gàl·lia 
 Gregori de Cesarea, religiós romà d'Orient prevere a Cesarea de Capadòcia,
 Gregori Cerameu, conegut com a Teòfanes Cerameu.
 Gregori Taumaturg (ca. 213 - ca. 270) Pare de l'Església.
 Gregori Palamàs monjo i teòleg romà d'Orient del 
 Gregori Coniades, escriptor romà d'Orient 
 Gregori el Monjo, asceta romà d'Orient 
 Gregori de Mitilene, escriptor eclesiàstic romà d'Orient
 Gregori Patzó, escriptor romà d'Orient 
 Gregori de Siracusa, o Gregori de Sicília o Gregori Asbestes, bisbe de Siracusa 
 Gregori de Nazianz el Vell, bisbe de Nazianz, a Capadòcia (329-374), i pare de Gregori de Nazianz
 Gregori (veterinari), cirurgià i veterinari grec